Pascal Renier (Waremme, 3 de agosto de 1971) é um ex-futebolista profissional belga que atuava como zagueiro. Disputou a Copa de 1994, não tendo entrado em nenhuma das quatro partidas da Seleção Belga, que cairia nas quartas-de-final.

Se destacou envergando a camisa do Club Brugge, que defendeu entre 1992 e 1998, tendo atuado em 110 partidas e marcando dois gols. Atuou também por RFC Liège, Standard de Liège, ESTAC Troyes, Excelsior Mouscron e KVC Westerlo.

Encerrou sua carreira pela primeira vez em 2005, após não ter jogado nenhuma partida pelo Zulte-Waregem. Voltou em 2006 para defender o KBS Poperinge, time da Quarta Divisão belga (Belgian Promotion).

Depois de algumas partidas, Renier parou definitivamente de jogar no final de 2006, aos 35 anos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Standard de Liège
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994